Torkar ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:

 Felix Torkar (* 1986), deutscher Kunsthistoriker und Autor
 Igor Torkar (Boris Fakin; 1913–2004), slowenischer Schriftsteller, Lyriker, Dramatiker und Publizist